Това е списъкът с епизоди на сериала „Спасете ме“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезони

Епизоди

Сезон 1: 2004

Сезон 2: 2005 

Един 15-минутен епизод е продуциран след втори сезон и е пуснат на няколко сайта и кабелни телевизии като промоция за третия. Пуснат е и като допълнение към DVD-то на трети сезон. Известен е още като "Rescue Me 2.5", "Special Presentation", "Courageous Men" и "Comedy Short".

Сезон 3: 2006

Сезон 4: 2007

Миниепизоди: 2008 
Поредица от десет 5-минутни епизода е пусната през 2008 г., за да запълни пространството между четвърти и пети сезон. В допълнение към излъчването си по FX епизодите са достъпни и в различни уебсайтове като Hulu and Crackle.

Сезон 5: 2009

Сезон 6: 2010

Сезон 7: 2011 

Спасете ме